

Села 
 Степанівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Степанівка — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада
 Степанівка — Полтавська область, Полтавський район, Скороходівська селищна громада (до 2020 року — Чутівський район)